Ми́кки () — английское мужское имя. Обычно является уменьшительным от имени Майкл.

Другой вариант транскрипции на русский язык — Мики.

Среди известных носителей Микки Маус, Микки Руни и Микки Рурк. Кроме того, существует несколько художественных произведений с таким названием.

Песни 
 «Mickey» — песня Тони Бэзил

Фильмы 
  — американская кинокомедия 1918 года
  — американская комедийная драма 1948 года, снятая по роману Пегги Гудин Clementine
  — американская бейсбольная драма 2004 года с Гарри Конником мл. в главной роли

Другое 
 MICKEY — алгоритм потокового шифрования.
  (), или просто микки (), — на американском сленге порция алкоголя, куда с целью вывода человека из строя без его ведома был подмешан наркотик или какое-то ядовитое вещество

См. также 
  () — американский триллер 1982 года
 Майки — род нарывников из подсемейства Meloinae

